Джой:
 Джой () — распространённое в Великобритании, США и других англоязычных странах мужское имя.
 Джой (род. 1996) — южнокорейская певица и актриса, участница гёрл-группы «Red Velvet».

Джой (топонимы) 
 Джой — коммуна в Италии.
 Джой — горная река, левый приток реки Енисей.
 Джой — кратер на видимой стороне Луны.

Джой (фамилия) 
 Джой, Альфред Хэррисон (1882−1973) — американский астроном.
 Джой, Билл (род. 1954) — американский учёный в области теории вычислительных систем.
 Джой, Грег (род. 1956) — канадский гитарист и композитор в жанре world.
 Джой, Леатрис (1893—1985) — американская актриса, популярная в эпоху немого кино.
 Джой, Роберт (род. 1951) — американо-канадский актёр.

Джой 

 Джой (англ. joy, рус. радость) — австрийская англоязычная европоп/евродиско-группа. Образована в 1984 году.

См. также 
 Джои
 Джойс
 Закон Джоя